Консервативная партия Квебека () — региональная политическая партия, существовавшая в Квебеке с 1867 по 1936 годы.

Сформировалась на базе Синей партии, созданной в 1854 году. В 1867 первым премьер-министром провинции Квебек стал представитель Консервативной партии Пьер Жозеф Шово. Лидеры партии возглавляли правительство Квебека в 1867—1878, 1879—1887, 1891—1897.

В 1933 году лидером консерваторов стал Морис Дюплесси, в дальнейшем руководивший Квебеком на протяжении четверти века.

На выборах 1935 года консерваторы заключили союз с партией Национальное либеральное действие, , а 20 июня 1936 года эти две партии окончательно объединились, образовав новую — Национальный союз, . Лидером новой партии стал Морис Дюплесси.

Национальный союз потерял популярность в 1970-е годах и окончательно исчез в 1989 году. В то же время, в 1980-е годы была создана новая Консервативная партия Квебека. Партия существовала отдельно от федеральной Консервативной партии Канады, которая отвергла союз с непопулярными квебекскими консерваторами. Набрав на муниципальных выборах около 1 % голосов, партия вскоре была распущена.

Политические партии Квебека
Консервативные партии
История Квебека